Pure Oil Service Station ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pure Oil Service Station (Franklin County, Georgia), ID-Nr. 83000216
 Pure Oil Service Station (Hart County, Georgia), ID-Nr. 86002047